Afstoting (geneeskunde)
 Afstoting (natuurkunde)